droom
 Dromen (K3-album)
 Dromen (hoorspel)